Мусса Дембеле (бельгійський футболіст)
 Мусса Дембеле (французький футболіст)